

Населені пункти та їхні частини

 Дзельна — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Дзельна — село в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Дзельна — частина села Курашкув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Примітки